Puck (ou Pooka en irlandais) est le nom d'une créature féerique (pixie, lutin ...).

Patronyme 

 Peter Puck (1960-), auteur de bande dessinée allemand.

Personnages de fiction 
 Inspirés de la créature féerique du folklore celte, Puck :
 Puck, du Songe d'une nuit d'été de Shakespeare ;
 Puck, lutin de la colline, recueil de Rudyard Kipling (1906) ;
 Puck, elfe du manga/anime Berserk ;
 Puck, super-héros de l'univers Marvel Comics ;
 Puck, un des personnages de la saga Les Royaumes invisibles de Julie Kagawa.
 Puck, nom de l'héroïne de la série du même nom écrite par Knud Meister (sous le pseudonyme Lisbeth Werner).

Toponyme 

 Puck est le nom d'une ville de Pologne, et de la gmina dont elle est le siège.

Autres 
 Puck, un magazine satirique américain du .
 , un genre de poissons abyssaux de la famille des  et ne contenant qu'une espèce : .
 Puck, une des lunes d'Uranus.
 Puck, nom anglais du palet (ou rondelle) utilisé en hockey sur glace.
 Théâtre de marionnettes Puck, un théâtre de marionnettes roumain.